

Localidades
Karimama (Benin)
Karimama (Burkina Faso)

Desambiguações de topônimos